Aliaga puede referirse a:

En botánica
al nombre común de las plantas:
 Calicotome spinosa
Echinospartum boissieri
Erinacea anthyllis
Genista scorpius
 Ulex australis
 Ulex europaeus
 Ulex minor
 Ulex parviflorus

En geografía
 Aliaga, un municipio de la provincia de Teruel (España).
 Aliaga, localidad filipina de la provincia de Nueva Écija.
 Aliağa, región de Turquía

En biografías
 Aliaga, Fray Luis de (1560-1630), confesor del rey Felipe III de España.